Финал восьми Евролиги ФИБА (среди женщин) 2012/13 прошёл с 18 по 24 марта 2013 года. В розыгрыше принимали участие восемь команд, которые были разбиты на две группы, лучшие две команды с каждой группы выходили в полуфинал. Состав групп определился после плей-оффа Евролиги. Победителем Евролиги 2012/13 стала команда «хозяйка» Финала восьми екатеринбургский «УГМК».

Команды

Результаты

Групповая стадия

Группа A

Группа В

Полуфинал

Матч за 3 место

Финал Евролиги 2013 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Итоговое положение участников Финала восьми 

 Примечание: В скобках указано количество выступлений в финальных турнирах (Финал четырёх, Финал восьми) Евролиги с сезона её образования (1991/92)

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте ФИБА Европа

Женская Евролига
2013 год в баскетболе